Griesmeier steht für:

 Griesmeier (Babensham), Gemeindeteil von Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Gotho Griesmeier (* 1971), österreichische Opernsängerin